Cornucopia puede referirse a:

 Cornucopia, en la mitología griega, un símbolo de prosperidad y afluencia.
 Cornucopia, mueble con un espejo, con marco dorado y tallado ensamblado en un marco acorazonado, que suele tener añadido un par (o más) de candelabros, tal tipo de espejos se difundió desde el período rococó.
 Pollicepes cornucopia, nombre taxonómico binomial del percebe.
 Fedia cornucopiae, nombre común de esa planta.
 Cornucopia (cerámica), pieza plana y por lo general hecha a molde en recuerdo u homenaje de algún concepto o de carácter religioso. También puede ser simplemente el marco de un espejo, fabricado en loza fina y por lo general muy orlado.